Sun Xiu može se odnositi na:

Sun Xiu (car) (孫休), treći car kineske države Istočni Wu
Sun Xiu (general) (孫秀), vojskovođa u službi države Istočni Wu